Села:
 Єрківці — Київська область, Бориспільський район
 Єрківці — Полтавська область, Лубенський район